De zalige Ferdinand (Santarém, 29 september 1402 – Fez, 5 juni 1443) was een zoon van koning Johan I van Portugal en van koningin Filippa. Ferdinand was een godsvrezend man en werd kloosterling en generaal van de militaire orde van Aviz. Samen met zijn broer Hendrik de Zeevaarder leidde hij in die functie een expeditie tegen de Moren in Noord-Afrika, maar de Portugezen werden in Tanger verslagen. Terwijl Hendrik kon ontsnappen, werd Ferdinand gevangengenomen en mishandeld en gemarteld. Zijn broer koning Eduard weigerde evenwel om hem vrij te kopen en zelf wilde hij ook niet uitgewisseld worden tegen de stad Ceuta die de sultan voor zijn vrijlating verlangde, zodat Ferdinand nog 5 jaar in gevangenschap bleef, vooraleer hij omkwam.

Verering en zaligverklaring 
Dankzij een verdrag met de koning van Fez kwam het stoffelijk overschot van de infant, dat zich intussen in die stad bevond, in de handen van de Portugezen. Zij brachten het lichaam plechtig over naar het klooster van Batalha, waar Ferdinand tot op heden naast zijn ouders en broers rust, in de Stichterskapel.

In 1470 werd Ferdinand zalig verklaard. Zijn feestdag is op 5 juni. De bollandisten namen hem op in de lijst van Portugese zaligen.

Voorouders

Zalige
Portugees heilige of zalige
Heilige of zalige van koninklijke afkomst
Huis Aviz
Persoon in de 15e eeuw